AGZ steht für:
 Arbeitgeberzusammenschluss 
 Antiquarische Gesellschaft in Zürich
 Anarchistische GummiZelle (Künstlergruppe)
 Aggeneys Airport (IATA-Code), Flughafen von Aggeneys, Nordkap (Provinz), Südafrika

AgZ steht für:
 Ausgleichszulage für Benachteiligte Gebiete für Landwirte

agz steht für:
 Mount Iriga Agta (ISO-639-3-Code), Untersprache von Bikolano

Abkürzung